Octave, számítógépes matematikai szoftver
Octave, a The Moody Blues angol rock együttes egyik albuma
Octave, az orgona egyik alapvető regisztere, Principálnak is nevezik